Mobrici ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrizio Mobrici (* 1975), italienischer Cantautore, siehe Fabrizio Moro
 Matteo Mobrici (* 1989), italienischer Cantautore, siehe Canova (Band)